Stanisław Lucjan Sikorski (ur. 1878) – żołnierz Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Sikorski (1910–1993) – polski prezbiter katolicki, kapelan 72 pułku piechoty AK
 Stanisław Sikorski, pseud. Jarema (1921–1945) – polski wojskowy, żołnierz NSZ
 Stanisław Sikorski (1949–2015) – polityk, senator III kadencji
 Stanisław Sikorski (ur. 1951) – polski ksiądz katolicki, działacz podziemia antykomunistycznego, kapelan NSZZ Solidarność

Przypisy